Nematomenia är ett släkte av blötdjur som beskrevs av Heinrich Rudolf Simroth 1893. Nematomenia ingår i familjen Dondersiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Maskmollusker
Nematomenia